Thaçi ist der Familienname folgender Personen:

 Hashim Thaçi (* 1968), albanischer Politiker des Kosovo
 Menduh Thaçi (* 1965), albanischer Politiker (Albanische Demokratische Partei)